Миха́йлов (Миха́йлова) — русская и болгарская фамилия, образованная от имени Михаил, а также топоним. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

По данным 2014 года, фамилия Михайлов занимала 2591-е место по распространённости в мире: её носили 214 832 человек.Распространённость фамилии по странам:

Известные носители

А 
 Михайлов, Авенир Васильевич (1914—1983) — советский хоровой дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Михайлов, Аким Анатольевич (1905—1952) — советский военный инженер-механик, начальник Военно-морского училища им. Дзержинского.
 
 
 
 
 
 
 Михайлов, Атанас (1949—2006) — болгарский футболист.

Б 
 Михайлов, Бабу-Доржо (1953—2011) — чабан, животновод, Герой Российской Федерации.
 
 Михайлов, Борислав (род. 1963) — болгарский футболист.

В 
 
 
 Михайлов, Валериан Владимирович (1926—2018) — советский дипломат.
 
 Михайлов, Ванче (Иван, Ванчо) (1896—1990) — болгарский политический деятель в Македонии, руководитель ВМРО.
 Михайлов, Васил (в монашестве Василий; 1847—1927) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 
 
 
 
 Михайлов, Владлен Михайлович (1925—2004) — советский военачальник, генерал армии. Начальник Главного разведывательного управления Генерального Штаба ВС СССР.
 Михайлов, Влодзимеж (1905—1994) — польский биолог, зоолог и паразитолог.

Г 
 Михайлов, Гавриил Михайлович (1895—1967) — советский партийный деятель.
 
 
 
 Михайлов, Глеб Константинович (род. 1929) — российский учёный в области гидродинамики и истории науки, профессор.

Д 
 Михайлов, Денис Васильевич (1901—1981) — советский военный деятель.

Е 
 
 Михайлов, Егор Борисович (род. 1978) — российский хоккеист.

И 
 
 
 Михайлов, Иродион Антонович (1896—19??) — советский военачальник, полковник.

К

Л 
 Михайлов, Лазарь Андреевич (1911—2004) — советский инженер-конструктор. Лауреат Сталинской премии.

М 
 
 Михайлов, Марс Константинович (род. 1938) — учёный.
 Михайлов, Милош (род. 1982) — сербский футболист.

Н

О

П 
 
 
 Михайлов, Поликарп Михайлович (1909—1944) — Герой Советского Союза.

Р 
 Михайлов, Роман Валерьевич (род. 1978) — российский математик и литератор.
 Михайлов, Руслан Андреевич (род. 1979) — российский футболист.
 Михайлов, Руфэль Фёдорович (1936—2022) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2014).

С 
 Михайлов, Семён Михайлович Михайлов (в монашестве Симеон; 1874 — не ранее 1937) — епископ РПЦ, викарий Владимирской епархии.
 
 Михайлов, Спиридон Михайлович (1821—1861) — чувашский писатель.

Т 
 Михайлов, Терентий Михайлович (1902—1948) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Тимофей Михайлович (1859—1881) — русский революционер-народник.

Ф

Х 
 Михайлов, Христо (1893—1944) — деятель болгарского рабочего движения. Один из руководителей Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года.
 Михайлов, Христофор Семёнович (1920—1997) — советский государственный и политический деятель, председатель Таймырского окружного исполнительного комитета.

Э 
 Михайлов, Эдуард Александрович (род. 1972) — российский футболист.

Ю

Я 
 Михайлов, Яков Евдокимович (в монашестве Иустин; нач. XIX века — 1879) — епископ Владимирский и Суздальский.
 Михайлов, Ярослав Юрьевич (род. 2003) — российский футболист.



Составные фамилии 
 Михайлов-Иванов, Михаил Сильверстович (1894—1931) — кандидат в члены ЦК ВКП(б), член ВЦИК, член Президиума ВСНХ.
 
 Михайлов-Стоян, Константин (1853—1914) — болгарский оперный певец, оперный режиссёр, педагог и общественный деятель.
 Шеллер-Михайлов, Александр Константинович (настоящая фамилия Шеллер; 1838—1900) — русский писатель.

Топоним 
 Михайлов — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея (Россия).
 Михайлов — хутор в Курганинском районе Краснодарского края России.
 Михайлов — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.
 Михайлов — город в Рязанской области России.

Прочее 
 Михайловы — о дворянских родах.
 Михайлов — второе название острова Корнуэллс.
 Михайлофф, Р. А. — американский актёр и бывший рестлер.

См. также 
 Дело Михайлова

Примечания